Мачовете в група C на Световното първенство по футбол 2010 се играят между 12 и 23 юни 2010. Групата се състои от отборите на , ,  и . Само Англия и САЩ са се срещали преди на световно първенство, световното първенство през 1950, когато САЩ побеждава Англия с 1:0.

Победителят от групата, САЩ, играе с втория от група D, . Вторият от групата, Англия, се срещна с победителя от група D, .

Екипът за домакиснки мачове на всеки отбор бе бял.

Англия срещу САЩ

Алжир срещу Словения

Словения срещу САЩ

Англия срещу Алжир

Словения срещу Англия

САЩ срещу Алжир

Източници 
1 кръг
 Вратарска грешка съсипа Англия
 Алжир и Словения измъчиха топката и зрителите

2 кръг
 САЩ успяха да измъкнат точка от Словения
 Англия не можа да бие Алжир

3 кръг
 Дефоу класира Англия на 1/8-финал
 Драма: Късен гол прати САЩ на 1/8-финал

Световно първенство по футбол 2010